Lophoceros semifasciatus ("västafrikansk toko", officiellt svenskt trivialnamn saknas) är en fågel i familjen näshornsfåglar inom ordningen härfåglar och näshornsfåglar. Den betraktas i allmänhet som underart till palmtoko (Lophoceros fasciatus) men har sedan 2014 getts artstatus av Birdlife International och IUCN, som kategoriserar den som livskraftig. Fågeln förekommer i Västafrika från Senegal och Gambia till södra Nigeria.

Noter 

Näshornsfåglar
Fåglar i etiopiska regionen